Worthington est un patronyme et un toponyme pouvant désigner :

Patronyme 

 Arthur Norreys Worthington (1862-1912), homme politique canadien
Charlotte Worthington (née en 1996), coureuse cycliste britannique
 Frank Worthington (1948-2021), joueur de football anglais
 
 
 Kay Worthington (née en 1959), rameuse d'aviron canadienne
 Mark Worthington (né en 1983), joueur de basket-ball australien
 Martin Worthington (né en 1981), joueur de rugby écossais
 Nonie May « Nancy » Stewart Worthington (1878-1923), princesse Anastasia de Grèce
 Nigel Worthington (né en 1962), gérant d'équipe de football irlandais
 Sam Worthington (né en 1976), acteur australien
 Trace Worthington (né en 1969), skieur acrobatique américain
 Thomas Worthington (1773-1827), sénateur et gouverneur américain
 William Worthington Jordaan (1849-1886), journaliste, chasseur, homme politique sud-africain
 Marthe Kiley-Worthington (19?-), éthologue anglaise spécialisée dans le comportement équin

Prénom 

 Worthington Whittredge, peintre américain

Personnage 

 Warren Worthington III, personnage fictif de Marvel Comics

Toponymes

Worthington, une ville située dans l'Indiana.
 Worthington, une ville du comté de Dubuque, en Iowa.
 Worthington, une ville située dans le Kentucky.
 Worthington, une ville située dans le Massachusetts.
 Worthington, une ville située dans le Minnesota.
 Worthington, un village situé à l'est du comté de Putnam, dans le Missouri.
 Worthington, une ville située dans l'Ohio.
 Worthington, un borough du comté d'Armstrong, en Pennsylvanie.
 Worthington, une ville située en Virginie-Occidentale.

Autres 
 MLW-Worthington, ancienne compagnie de locomotive canadienne
 Glacier Worthington, un glacier des États-Unis situé en Alaska.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme anglais
Homonymie de localités aux États-Unis